10. Mistrzostwa Świata w Lotach Narciarskich – zawody w lotach narciarskich, które odbyły się 13 marca 1988 na mamuciej skoczni w Oberstdorfie.

Mistrzostwa świata w lotach w 1988 roku przeprowadzono na Heini-Klopfer-Skiflugschanze w Oberstdorfie. Punkt konstrukcyjny tej skoczni był wówczas umieszczony na 182. metrze.

Zawody miały być rozegrane w dniach 12 i 13 marca 1988. Z powodu silnego wiatru pierwszy dzień lotów został odwołany. Rezultaty ustalono zatem na podstawie dwóch serii lotów, przeprowadzonych 13 marca.

W konkursie wystartowało 50 skoczków narciarskich z czternastu państw. Na liście startowej znalazło się pięciu Austriaków, w tym obrońca tytułu z 1986 roku – Andreas Felder. Ponadto wystartowało po czterech reprezentantów Czechosłowacji, Finlandii, Francji, Japonii, Jugosławii, Norwegii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Polski, Republiki Federalnej Niemiec i Szwajcarii, po dwóch skoczków ze Stanów Zjednoczonych i Szwecji oraz jeden Węgier.

Mistrzem świata w lotach w 1988 roku został Ole Gunnar Fidjestøl, srebrny medal zdobył Primož Ulaga, a brązowy – Matti Nykänen. Fidjestøl i Ulaga po raz pierwszy w karierze stanęli na podium mistrzostw świata w lotach narciarskich, natomiast dla Nykänena trzecie miejsce oznaczało czwarty medal tej imprezy, w tym trzeci brązowy.

Skoczkowie walczyli o medale mistrzostw świata w lotach po raz dziesiąty. Po raz trzeci, po 1973 i 1981 roku, zawody przeprowadzono w Oberstdorfie.

Wyniki zawodów (13.03.1988)

Przypisy 
 
 
 
 

1988 w sportach zimowych
Mistrzostwa świata w lotach narciarskich
Sport w Oberstdorfie
1988 w Niemczech
Skoki narciarskie w Niemczech